

Persone
 Aaron Hickey (2002) – calciatore scozzese
 Anthony Hickey (1992) – cestista statunitense
 Ed Hickey (1902-1980) – cestista, giocatore di football americano, allenatore di pallacanestro statunitense
 James Aloysius Hickey (1920-2004) – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 John Benjamin Hickey (1963) – attore statunitense
 Kenny Hickey (1966) – chitarrista e cantante statunitense
 Nat Hickey (1902-1979) – cestista, giocatore di baseball, allenatore di pallacanestro e allenatore di baseball statunitense
 Noah Hickey (1978) – ex calciatore neozelandese
 Rob Hickey (1974) – ex cestista neozelandese
 Thomas Hickey (...–1776) – militare irlandese
 William Hickey (1927-1997) – attore statunitense

Altro
 Earl J. Hickey – protagonista della serie televisiva My Name Is Earl
 Randy Hickey – personaggio della serie televisiva My Name Is Earl